Виртемберг (нем. Wirtemberg):
 Виртемберг (нем. Wirtemberg) — до 1803 года, название исторической области (страны, края) на юго-западе Германии, части региона Швабия, ныне Вюртемберг.
 Виртемберг или замок Виртемберг (нем. Burg Wirtemberg) — ныне не существующий родовой замок графов фон Вюртемберг, в районе Ротенберг немецкого города Штутгарт, в федеральной земле Баден-Вюртемберг ФРГ.